

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 7 podstawowych
 Romanowo – część miasta Koronowo
 Romanowo – wieś w woj. dolnośląskim w pow. kłodzkim, w gminie Kłodzko
 Romanowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim w pow. aleksandrowskim, w gminie Koneck
 Romanowo – część wsi Kolonia Obrowska w woj. kujawsko-pomorskim w pow. toruńskim, w gminie Obrowo
 Romanowo – część kolonii Łęg-Witoszyn w woj. kujawsko-pomorskim w pow. włocławskim, w gminie Fabianki
 Romanowo – część wsi Rydzeweo w woj. mazowieckim w pow. ciechanowskim, w gminie Ciechanów
 Romanowo – wieś w woj. mazowieckim w pow. makowskim, w gminie Karniewo
 Romanowo – przysiółek wsi Pilichowo w woj. mazowieckim w pow. płockim, w gminie Bulkowo
 Romanowo – wieś w woj. podlaskim w pow. białostockim, w gminie Michałowo
 Romanowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim w pow. ełckim, w gminie Kalinowo
 Romanowo – część wsi Krzemieniewo w woj. warmińsko-mazurskim w pow. nowomiejskim, w gminie Kurzętnik
 Romanowo – kolonia w woj. wielkopolskim w pow. konińskim, w gminie Sompolno
 Romanowo – wieś w woj. wielkopolskim w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska
 Romanowo – część wsi Sokolniki w woj. wielkopolskim w pow. wrzesińskim, w gminie Kołaczkowo

Inne 
 Romanowo – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim
 Romanowo – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.
 Romanowo – wieś w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, w rejonie zielenogradskim
 Romanowo – wieś w Rosji, centrum administracyjne sielsowietu romanowskiego w rejonie chomutowskim obwodu kurskiego
 Romanowo – wieś w Rosji, w sielsowiecie niekrasowskim rejonu rylskiego w obwodzie kurskim
 Romanowo – nieofic. część wsi Kamiennik Wielki w woj. warmińsko-mazurskim w pow. elbląskim, w gminie Milejewo
 Romanowo – nieofic. część wsi Kazimierzewo w woj. wielkopolskim w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek

Zobacz też 
  Romanowo Dolne, Romanowo Górne
 Romanki, Romankowo, Romanów, Romanówek, Romanówka, Romany